wesele – przyjęcie weselne
 Wesele – część miasta Niemodlin
 Wesele – utwór dramatyczny Stanisława Wyspiańskiego z 1901 roku
 Wesele – polski film fabularny z 1972 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy, adaptacja dramatu
 Wesele – polski film fabularny z 2004 roku Wojciecha Smarzowskiego
 Wesele – polski film fabularny z 2021 roku Wojciecha Smarzowskiego
 Wesele – album muzyczny zespołu Tymon & The Transistors z 2004 roku
 Zatoka Wesela (Wesele Cove) - zatoka na Wyspie Króla Jerzego